Maxi hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
Maxi, hipocorístico de Máximo, Maximiliano o Maximiano
Maxi Sánchez, jugador profesional de pádel argentino;
Maxi López
Maxi Rodríguez
Maxi Escobar

Prefijo
Como prefijo maxi sugiere lo mayor de algo en su categoría, ejemplos: maxiquiosco, maxideporte. En este sentido:
Maxi sencillo, un formato musical para sencillos que presenta más de dos canciones.

Deporte
En deportes el prefijo "maxi" es la última categoría de edad, que comienza en los 35 años en el hombre y en los 30 años en la mujer, y se subdivide en subcategorías cada 5 años, en la actualidad hasta los 70 años.